Серо де ла Палма има више значења:

 Серо де ла Палма (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Серо де ла Палма (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо де ла Палма (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику